Николай Иванович Карташов (5 октября 1867 года,  — 24 апреля 1943 года, ) — российский советский учёный, крупнейший специалист в области паровозостроения. Лауреат Сталинской премии. Профессор. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. С 8 июня 1911 г. по 27 июня 1916 г. являлся директором (ректором) Томского технологического института.

Биография 
Родился 5 октября 1867 г. в Новочеркасске в семье казачьего офицера-артиллериста.

Окончил механическое отделение Харьковского технологического института (1891), по окончании работал на Новочеркасской железной дороге.

С 1893 года — начальник участка тяги строящейся Сибирской железнодорожной магистрали, затем заведовал оборудованием главных мастерских Уссурийской железнодорожной ветви.

В 1899 году уволился со службы и уехал в заграничную командировку, два года изучал паровозное дело. С 1902 года преподавал в Томском технологическом институте. Магистр (1903), диссертация «Опытное исследование паровозов» — первая в мире работа по теории этой специальности. Профессор по кафедре теоретической механики и машиностроения (1903).

В 1906—1909 годах — декан механического отделения, с 1911 по 1916 — директор Томского технологического института.

Скончался после тяжелой продолжительной болезни, похоронен на Южном кладбище.

Семья 
 Жена — Изабелла Викентьевна (урождённая Баранович) (30.10.1875—1944).
 Сын — Иван Николаевич Карташов (08.08.1900 г., Новочеркасск — 26.02.1977) — инженер-механик, профессор.
 Сын — Константин Николаевич Карташов (21.05.1902 — 29.01.1979) — советский ученый, заслуженный деятель науки и техники, академик Архитектурно-строительной Академии СССР, лауреат Государственной премии СССР.
 Дочь — Надежда Николаевна (в замужестве Ферри; 1907—1998), первый муж — генетик Л. В. Ферри (1906—1944), от него дочь Татьяна (р. 1935) — ученый-биотехнолог, второй муж — Валентин Спиридонович Нуварьев (1895—1952) — учёный-геодезист, математик.

Награды 
 Орден «Officier d’académie» (Франция) за труды по подготовке экспозиции России на Всемирной выставке в Париже в 1900 г.
 Звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР», 1929 г.
 Орден Ленина, 1936 г.
 Знак «Почётный железнодорожник», 1937 г.
 Орден «Знак Почета», 1939 г.
 Первый в Сибири лауреат Сталинской премии (1941, за труд «Курс паровозов» в 6-ти томах)

Публикации 
 1902 г. — «Опытные исследования паровозов» (Харьков).
 1904 г. — «Конструкции паровозов. Детали паровозов» (Томск).
 1914 г. — «Паровозные парораспределительные механизмы. Золотники и кулисы» (С-Петербург).
 1925 г. — «Угли Черемховского каменноугольного бассейна и их испытание в 1924 г.» (Иркутск).
 1935 г. — «Лекция в высшей технической школе и организация умственного труда» (Томск).
 1936 г. — «Тяжеловесные поезда».
 1937 г. — «История развития конструкции паровоза». ОНТИ
 1941 г. — «Курс паровозов» Ч — I—II. (Москва).

(всего более 130 работ)

Память 
В 1944 году решением Томского горисполкома ул. Садовая в г. Томске была переименована в ул. Карташова.

Литература 
 
 
 Т. Л. Мирютова «Николай Иванович Карташов». В сборнике «Старый Томск, Годовой отчёт», стр 18-20

Примечания

Ссылки 
 Карташов Николай Иванович. Электронная энциклопедия ТПУ
 К 140-летию со дня рождения профессора Н. И. Карташова
 Личный архив документов Н. И. Карташова // ЦДНИ ТО — Ф. 5804 — Оп. 1. — 35 ед.хр., 1891—1999 гг.

Преподаватели Томского политехнического университета
Инженеры СССР
Конструкторы локомотивов
Машиностроители
Похороненные на Южном кладбище Томска